Богда́нихское сельское поселение — муниципальное образование в составе Ивановского района Ивановской области России. 

Центр — деревня Богданиха.

История 
Богданихское сельское поселение образовано 25 февраля 2005 года в соответствии с Законом Ивановской области № 40-ОЗ.

Население

Состав

Ссылки 
 Богданихское сельское поселение на сайте Ивановского района

Примечания 

Муниципальные образования Ивановского района Ивановской области
Сельские поселения Ивановской области